Водянська сільська рада — орган місцевого самоврядування в різних регіонах України:

 Водянська сільська рада — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Водянська сільська рада — Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район
 Водянська сільська рада — Кіровоградська область, Компаніївський район
 Водянська сільська рада — Кіровоградська область, Петрівський район
 Водянська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район